Mullerup har flere betydninger:

 Mullerup (Drøsselbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Drøsselbjerg Sogn, Kalundborg Kommune
 Mullerupgård – et ejerlav og en landbrugsejendom i Drøsselbjerg Sogn, Kalundborg Kommune
 Mullerup (Nyborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune
 Mullerup (Gudbjerg Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Gudbjerg Sogn, Svendborg Kommune